El topónimo Armuña puede hacer referencia a:

 La Armuña, una comarca española de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.
 Armuña, un municipio español de la provincia de Segovia, en Castilla y León.
 Armuña de Almanzora, un municipio español de la provincia de Almería, en Andalucía.
 Armuña de Tajuña, un municipio español de la provincia de Guadalajara, en Castilla-La Mancha.